Невдо́льское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Суземского района Брянской области. Административный центр — село Невдольск.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Невдольского, Негинского и Семеновского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Суземского района
Сельские поселения Брянской области